14-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в блице прошёл 22 — 29 июля 2019 года в Риге (Латвия) в рамкам турнира Riga Open 2019. Участвовали 86 спортсменов из 12 стран. Форма турнира — швейцарская система в 11 раундов, контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход.  По результатам выступлений проводился командный зачёт (состав команды 5 человек, победитель определялся по наименьшей сумме мест трёх лучших игроков команды), в котором победила команда Нидерландов. Второе место у России, на третьем месте команда Белоруссии.

Там же проходил и чемпионат мира среди женщин.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 World Championship Blitz 2019
 ЧМ на Едином шашечном сайте

Мужчины 2019 (блиц)
2019 год в шашках
Спорт в Латвии в 2019 году
Июль 2019 года
Чемпионаты мира в Латвии
Международные спортивные соревнования в Риге